Johann Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst Heinsius (1731–1794), deutscher Maler

 Johann Wilhelm Immanuel Heinsius (1768–1817), deutscher Buchhändler und Bibliograf, siehe Wilhelm Heinsius (Verleger)

Siehe auch:
 Johannes Heinsius